Malhadense – abitanti di Malhada dos Bois
Malhadense – abitanti di Malhada